French Open-mesterskabet i damesingle 2016 var den 109. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2016 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 22. maj - 4. juni 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 17. - 21. maj 2016.

Mesterskabet blev vundet af Garbiñe Muguruza, som i finalen besejrede Serena Williams med 7−5, 6−4, og som dermed vandt sin første grand slam-titel. Muguruza fik samtidig revanche for nederlaget til netop Williams i Wimbledon-finalen året før og blev den første spanske vinder af titlen, siden Arantxa Sanchez Vicario vandt den for tredje gang i 1998. Sejren medførte, at spanieren for første gang i karrieren rykkede op på andenpladsen på WTA's verdensrangliste, hvor Serena Williams på trods af finalenederlaget fortsat lå solidt på førstepladsen. Og for tredje grand slam-turnering i træk blev damesingletitlen vundet af en spiller, der ikke tidligere havde vundet en grand slam-titel.

Serena Williams var forsvarende mester, og som følge af nederlaget i finalen forspildte hun for tredje grand slam-turnering i træk muligheden for at tangere Steffi Grafs rekord på 22 grand slam-titler i damesingle i den åbne æra.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 12.536.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 15 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. april 2016 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.
Eftersom en af de direkte kvalificerede spillere meldte afbud, fik turneringen endvidere deltagelse af en lucky loser.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 16. maj 2016 blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Spillernes verdensranglisteplacering pr. 16. maj 2016 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

Tolv spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Yderligere én spiller fra kvalifikationsturneringen opnåede adgang til hovedturneringen som lucky loser.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde seks spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Louisa Chirico
  Çağla Büyükakçay
  Sorana Cîrstea
  Sachia Vickery
  Verónica Cepede Royg
  Kateřina Siniaková
  Daniela Hantuchová
  İpek Soylu
  Viktorija Golubic
  Sara Sorribes Tormo
  Lucie Hradecká
  Maryna Zanevska

Yderligere én spiller fra kvalifikationsturneringen opnåede adgang til hovedturneringen som lucky loser.

  Sílvia Soler Espinosa

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2016
 French Open-mesterskabet i herredouble 2016
 French Open-mesterskabet i damedouble 2016
 French Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 

 French Open

Noter 

French Open 2016
2016
WTA Tour 2016